Международный кубок чемпионов 2019 () — товарищеский международный футбольный клубный турнир, проходивший с 16 июля по 10 августа в США, Сингапуре, Англии, Уэльсе, Швеции и Китае.

Команды

Турнир

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Лучшие бомбардиры 
4 гола: Диего Коста 
3  гола : Лукас  Моура , Эдвард Нкетиа
2  гола : Криштиану Роналду, Роберт Левандовский,  Харис Сеферович

Лучшие ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2019 год в футболе
Международный кубок чемпионов